Antonio de Curtis (in arte Totò, 1898-1967) – attore, compositore e poeta italiano
Ernesto De Curtis (1875-1937) – musicista e compositore italiano
Giambattista De Curtis (1860-1926) – pittore e poeta italiano
Liliana de Curtis (1933-2022) – attrice e scrittrice italiana, figlia di Totò